В этой статье представлена дискография российского хип-хоп- и R’n’B-исполнителя Тимати. Она включает, помимо прочего, семь студийных альбомов, два мини-альбома, два альбома в составе групп и три сборника.

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Совместные альбомы

Сборники

Синглы

Совместные синглы

Как участвующий исполнитель

Участие в альбомах других исполнителей

Саундтреки

Видеоклипы

Участие в видеоклипах других исполнителей (без вокального участия) 

 1999 — «Пятница» (ДеЦл)
 2000 — «Вечеринка у ДеЦла» (ДеЦл)
 2000 — «Слёзы» (ДеЦл)
 2000 — «Кто? ты» (ДеЦл)
 2000 — «Кровь моя, кровь» (ДеЦл)
 2004 — «Где же ты» (Алекса)
 2007 — «Делай как я» (Богдан Титомир)
 2007 — «Я ночной хулиган» (Дима Билан)
 2008 — «Знаю, будем вместе» (Антон Зацепин)
 2010 — «Без тебя» (Music Hayk)
 2010 — «Самолёт» (DJ Smash)
 2010 — «Холодное сердце» (Джиган)
 2010 — «I love you, Tima!» (Мила Волчек)
 2011 — «Наши дети» (Music Hayk)
 2012 — «Сочиняй мечты» (Влади / Каста)
 2012 — «Держи меня за руку» (Джиган)
 2013 — «Ceilings To The Sky» (Fat Joe)
 2013 — «Dope Bitch» (Fabolous)
 2014 — «Господи, дай мне сил» (Григорий Лепс)
 2016 — «Тигр» (L’One)
 2017 — «Рукалицо» (Скруджи)
 2018 — «Цвет настроения синий» (Филипп Киркоров)
 2018 — «Цвет настроения чёрный» (Егор Крид при уч. Филиппа Киркорова)
 2018 — «Белый молодой» (Pabl.A)
 2019 — «Влюблена в МДК (Мужская версия)» (Клава Кока)
 2019 — «ТВ/Луна» (Pabl.A)
 2021  — «Лучшая попса» (Doni при уч. Haart & DJ Daveed)

Примечания

Ссылки 
 Timati — Музыка на iTunes Store

Тимати
Тимати
Тимати
Тимати
Тимати